

Film e televisione 
 Tarantella – cortometraggio del 1940 diretto da Mary Ellen Bute
 Tarantella – film del 1995 diretto da Helen De Michiel
 Seduzione al veleno (Tarantella) – undicesimo episodio della prima stagione della serie televisiva Grimm
 Tarantella napoletana – film del 1953 diretto da Camillo Mastrocinque

Balli 
 Tarantella
 Tarantella calabrese
 Tarantella montemaranese
 Tarantella pugliese – altro nome della pizzica
 Tarantella napoletana
 Tarantella siciliana

Altro 
 Tarantella in La bemolle maggiore op. 43 – composizione per pianoforte scritta da Fryderyk Chopin nel 1841
 Tarantella ca nun va 'bbona – album della Nuova Compagnia di Canto Popolare del 1975